Tsukioka ist der Familienname folgender Personen:

 Hiromi Tsukioka (* um 1960), japanische Badmintonspielerin
 Tsukioka Yoshitoshi (1839–1892), japanischer Großmeister des japanischen Farbholzschnitts